Stader Landstraße bezeichnet:
 ehemaliger Namer der Vahrenwalder Straße in Hannover
 Stader Landstraße (Bremen)